Chen Weixing (, * 27. April 1972, Innere Mongolei, Volksrepublik China) ist ein österreichischer Tischtennisspieler und -trainer chinesischer Abstammung. Er fand in China keine Gelegenheit, seinen Tischtennisstil zu entwickeln und ging daher nach Europa (zunächst Ungarn, dann Deutschland, später Österreich). Im Oktober 2000 erhielt er die österreichische Staatsbürgerschaft. Er nahm an den Olympischen Spielen 2004, 2008 und 2012 teil.

Seit der Eröffnung 2011 trainierte Chen Weixing in der Werner Schlager Academy in Schwechat, wo er von 2015 bis 2016 auch als Trainer tätig war.

Seit 2022 spielt er beim deutschen Verein TV Leiselheim in der 2. Bundesliga.

Leben 
Chen Weixing galt als einer der besten Abwehrspieler der Welt. In China brachte er es zur Nummer 15, was für dieses Land zu wenig war, um international zum Zug zu kommen.

In Deutschland spielte Chen Weixing ab 1999 bis 2001 (2 Spielzeiten), vom österreichischen TTV Hornstein kommend, bei der TTG RS Hoengen ehe er zum SVS Niederösterreich wechselte. Von 2015 bis 2016 arbeitete er als Trainer an der Werner Schlager Academy.

Erfolge 
 Senioren-Weltmeister Einzel 2018
 Senioren-Weltmeister Doppel 2018
 Gewinner der European Champions League: 2007/2008
 Europameister Doppel 2002
 Vize-Europameister Mannschaft 2005
 ETTU-Europapokal im Jahre 2000, gewonnen mit der TTG RS Hoengen.

Privat 
Chen Weixing ist verheiratet mit Xue Shuqin und Vater zweier Töchter.

Turnierergebnisse

Weblinks 

  (abgerufen am 21. Juni 2014)
  (abgerufen am 21. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Tischtennisspieler (SVS Niederösterreich)
Tischtennisspieler (TTG Hoengen)
Tischtennistrainer (Österreich)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Österreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Seniorensportler (Österreich)
Sportler (Hornstein, Burgenland)
Sportler (Schwechat)
Österreicher
Chinese
Geboren 1972
Mann